Algonquin kan syfta på:

 Algonkiner – en grupp folk i Nordamerika
 Algonkinspråk – samlingsnamn för besläktade språk som talas av urbefolkningar i USA och Kanada
 Algonquin Hotel – ett hotell (öppnat 1902) på Manhattan i New York, USA 
 Algonquin Round Table – ett litterärt och humoristiskt sällskap i New York 
 Algonquin – en fiktiv ö i Grand Theft Auto 4